Санчхо́н (, Sancheong-gun) — уезд в провинции Кёнсан-Намдо, Южная Корея.

История 
По археологическим данным (прежде всего это обнаруженные в ходе раскопок дольмены) люди поселились на территории Санчхона в конце каменного века. Также археологи находят здесь достаточно много предметов, датирующихся бронзовым веком. В начале I тысячелетия территория современного Санчхона входила в состав племенного союза Кая, после чего контроль над этими землями перешёл государству Силла. В 757 году, после административной реформы, здесь появилось сразу несколько административных образований, в числе которых районы Танып (Таныпхён) и Саным (Санымхён), которые позже были объединены и вошли в состав уезда Квольсон (Квольсонгун). В 995 году, во время династии Корё, Квольсон изменил своё название на Кансон (Кансонгун). В 1363 году сюда были завезены семена хлопка, который хорошо прижился. В 1399 году название Кансона было изменено на Чинсон (Чинсонгун), а в 1767 году Санчхон окончательно получил современное название. В 1919 году здесь в рамках движения 1 марта была подписана петиция о независимости Кореи от Японии.

География 
Санчхон расположен в гористом районе на юге Корейского полуострова. Граничит на севере с Кочханом, на юге — с Хадоном и Чинджу, на востоке — с Хапчхоном и на западе — с Хамяном. На территории уезда расположена одна из самых известных гор Южной Кореи, Чирисан, высотой 1915 метров и одноимённый национальный парк. Через центр уезда протекает река Кёнхоган, в которую дальее впадает река Янчхонган, берущая своё начало в горах Хванмэсан. Затем в них вливается Токчхонган, формируя одну из самых крупных рек полуострова, Намган. Территория между этими тремя реками пригодна для ведения сельского хозяйства.

Административное деление 
Санчхон административно делится на 1 ып и 10 мёнов:

Туризм и достопримечательности 
 Гора Чирисан высотой почти 2 километра — одна из высочайших горных вершин Южной Кореи. В 1967 году здесь был установлен одноимённый национальный парк.
 Буддийские храмы Тэвонса, Нэвонса, Кобокса, Попкеса и Юльгокса. Буддизм стал проникать в эти земли в эпоху государства Силла и ко времени правления династии Чосон буддизм был самой распространённой религией государства.
 Ежегодный фестиваль восточной фитотерапии. В программе фестиваля семинары по восточной медицине, выставки и ярмарка.
 Горы вокруг Санчхона оборудованы инфраструктурой для занятия экстремальными видами спорта, в частности здесь расположены центры горного туризма и рафтинга.

Символы 
Как и остальные города и уезды Южной Кореи, Санчхон имеет ряд символов:
 Дерево: бамбук — символизирует скромность характера граждан уезда.
 Птица: иволга — символизирует мир и гармонию.
 Цветок: хлопок — символизирует стойкость духа.
 Маскот: Чхонванги, персонифицирует горный массив Чирисан.

Города-побратимы 
Санчхон является городом-побратимом следующих городов:

  Чинхэ, Республика Корея
  Йонам, Республика Корея
  Кымджонгу, Республика Корея
  Сочхогу, Республика Корея
  Юсонгу, Республика Корея
  Юйчжоу, Китай
  Хуаншань, Китай

Примечания

Ссылки 
 
 Страница уезда в вики-энциклопедии Galbijim
 Любимый цветок конфуцианских мудрецов
 Достопримечательности Санчхона

Уезды Республики Корея
Кёнсан-Намдо